Пет Сімондс (англ. Pat Symonds; нар. 11 червня 1953, Бедфорд, Бедфорд (район), Бедфордшир, Англія, Велика Британія) — британський автоспортивний інженер.
 Гай Сімондс, Гай Гренвілл Сімондс (англ. Guy Granville Simonds; 23 квітня 1903, біля Бері-Сент-Едмендс, Саффолк — 15 травня 1974, Торонто) — канадський воєначальник.